Príncipe e Grande Regente da Escócia são dois dos títulos do herdeiro aparente ao trono do Reino Unido. O atual detentor desses títulos é o Príncipe William que carrega os outros títulos escoceses de Duque de Rothesay, Conde de Carrick, Lorde das Ilhas e Barão de Renfrew, e é conhecido fora da Escócia como o Príncipe de Gales.

Princesa da Escócia é a esposa do herdeiro ao trono. Atualmente a detentora do título é a Princesa Catherine Elizabeth Middleton, que também é Duquesa de Rothesay (conhecida fora da Escócia como Princesa de Gales.)

Príncipe da Escócia 
O título de Príncipe da Escócia originou em uma época em que a Escócia era um reino independente da Inglaterra. O título é mantido pelo herdeiro ao trono escocês, além de o seu ser Duque de Rothesay, Conde de Carrick, Barão de Renfrew, Lorde das Ilhas e Grande Regente da Escócia. Antes das coroas inglesas e escocesas serem unidas sob Jaime VI & I e Mary Stuart, fontes indicam que se destinava a ser usado da mesma forma como o título Príncipe de Gales foi usado para designar o herdeiro do trono inglês, embora o herdeiro escocês só era abordado como Duque de Rothesay até essa altura.

Principado da Escócia 
O título de teve origem de uma carta de concessão do Principado da Escócia para o futuro Jaime I da Escócia, o então herdeiro aparente, concedido em 10 de dezembro de 1404, por Roberto III. Durante o reinado de Jaime III, a permanência foi promulgada para o título. A designação "Principado da Escócia" implicava (e implica) não a Escócia como um todo, mas as terras no oeste da Escócia, em áreas como Renfrewshire, Ayrshire e Stewartry apropriadas como patrimônio do filho mais velho do soberano para a sua manutenção.

Nos tempos modernos, o Príncipe permanece paramount superior nestas terras (enquanto A Coroa atua nessa função no restante da Escócia). O Ato de 2000 de Abolição da Posse Feudal etc. (Escócia), no entanto, aboliu a maioria dos direitos e privilégios feudais restantes inerentes ao Principado, deixando o status do príncipe como essencialmente titular. Antes do Ato de 2000, o Principado era inteiramente feued para os arrendatários e trazia uma pequena renda. Todos os títulos de propriedade em Ayrshire e Renfrewshire deveriam ser selados com o selo do príncipe. As receitas obtida com relações feudais eram consideradas como renda para o Ducado da Cornualha, uma propriedade mais significativa mantida pelo herdeiro do trono.

Príncipes